Émiland ou Emiland est un nom propre français qui peut faire référence à :

Saint Chrétien 
 Saint Emiland, nom alternatif de saint Émilien de Nantes, soldat, évêque et comte français.

Prénom 
Émiland est un prénom masculin français ancien. Il est notamment porté par :
 Émiland Gauthey (1732-1806), ingénieur civil et architecte français ;
 Emiland Menand (1786-1871), homme politique français.

Toponyme 

 Saint-Émiland, commune française située dans le département de Saône-et-Loire en région Bourgogne-Franche-Comté.

Références 

Prénom français